Ливаро, Ги д'Арсе — миньон французского короля Генриха III, участник «дуэли миньонов».
 Ливаро (сыр) — сорт сыра.
 Ливаро (Кальвадос) — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.
 Ливаро (кантон) — кантон во Франции, в департаменте Кальвадос.